Rákosina může být:
 Rákosina, ekosystém porostů rákosu
 Rákosina ve Stříteži nad Bečvou, přírodní památka
 Rákosina (Jistebník), přírodní rezervace